Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2022 se konalo ve dnech 5. a 6. března 2022 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Jednalo se o 115. šampionát pro muže a 79. pro ženy, podruhé byl pořádán společně s Mistrovstvím světa ve sprintu. Z předchozího šampionátu obhajovali titul mistra světa Nizozemec Patrick Roest, jeho krajanka Ireen Wüstová se šampionátu nezúčastnila. V Hamaru vyhrál Švéd Nils van der Poel a Nizozemka Irene Schoutenová.

Českou výpravu tvořily Zuzana Kuršová a Martina Sáblíková.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji a sprintu 2022, isuresults.eu

2022
Rychlobruslení v roce 2022
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2022
Sport v Hamaru